Saedinenie peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Съединение) :
 le processus d'unification de la Bulgarie (en bulgare : Съединение на България = Saedinenie na Balgariya), survenu à l'automne 1885, au cours duquel la principauté de Bulgarie et la Roumélie orientale se sont unies sous la férule du prince Alexandre  de Bulgarie, la Roumélie restant nominalement une dépendance de l'Empire ottoman jusqu'à l'indépendance complète de la Bulgarie en 1908 ;
 Saedinenie, ville bulgare de l'obchtina de Saedinenie, située dans l'oblast de Plovdiv ;
 Saedinenie, village bulgare de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
 Saedinenie, village bulgare de l'obchtina de Bratya Daskalovi, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
 Saedinenie, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte.